Lista över Estlands floder följer nedan.

Källor 
Se extern länk under VEE-kod.

Vattendrag